

Personnalités 
 André Giordan (né en 1946), biologiste en épistémologue français ;
 Joseph Giordan (1864-1941), homme politique français, député, sénateur ;
 Raoul Giordan (1926-2017), auteur de bande dessinée et peintre français ;
 Robert Giordan (1922-1984), auteur français de bande dessinée.